Шатійо́н-ле-Сон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 23 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шатійон-ле-Сон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатійон-ле-Сон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена